Herink může být:

 Herink – obec v okrese Praha-východ v kraji Středočeském

příjmení
 Ferdinand Hanuš Herink (1889–1955) – český malíř
 František Herink (1901–?) – český dobrovolný hasič a spolupracovník protinacistického odboje
 Jan Herink (1918–2012) – český malíř, grafik a ilustrátor

v množném čísle
 Herinky – vrchol (440 m) na území obce Svatý Jan pod Skalou
 dub na Herinkách – památný strom tamtéž
 Na Herinkách – poblíž se nacházející samota a ulice, spadající pod město Beroun